Президентские выборы в Италии 1955 года проходили в соответствии с Конституцией. Согласно статье 83 Конституции, выборы президента Италии осуществляются парламентом на совместном заседании его членов. Для избрания кандидат должен получить большинство в две трети голосов членов собрания. После третьего голосования достаточно абсолютного большинства.

Выборы проходили 28-29 апреля, для избрания президента потребовалось 4 тура голосования. В 4-м туре победу одержал Джованни Гронки.

28 апреля 1955

1 тур 
Присутствовало: 815, голосовало: 815, воздержались: 0.
Число голосов, необходимое для избрания: 562.

Ни один из кандидатов не набрал требуемого числа голосов, поэтому был назначен 2-й тур.

2 тур 
Присутствовало: 808, голосовало: 808, воздержались: 0.
Число голосов, необходимое для избрания: 562.

Ни один из кандидатов не набрал требуемого числа голосов, поэтому был назначен 3-й тур.

29 апреля 1955

3 тур 
Присутствовало: 817, голосовало: 817, воздержались: 0.
Число голосов, необходимое для избрания: 562.

Ни один из кандидатов не набрал требуемого числа голосов, поэтому был назначен 4-й тур.

4 тур 
Присутствовало: 833, голосовало: 833, воздержались: 0.
Число голосов, необходимое для избрания: 422.

Итог: Джованни Гронки избран президентом Итальянской республики.

Примечания 

Политика Италии
Выборы 1955 года
Президентские выборы в Италии
1955 год в Италии